Елізабет Грейсен () — американська кіноакторка та модель.
 Грейсен (село) (Gracen) — село і колишній муніципалітет в графстві Елбазана, центральна Албанія.